Markbreit ist der Name von

 Jerry Markbreit (* 1935), US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football
 Leopold Markbreit (1842–1909), US-amerikanischer Politiker (REP), Botschafter in Bolivien und Bürgermeister von Cincinnati